Греку́лов — фамилия.

Известные носители 
 Грекулов, Ефим Фёдорович (1893—1979) — советский историк религии, пропагандист атеизма.
 Грекулов, Андрей Степанович (?—1856) — генерал-майор, георгиевский кавалер.